Svatých Řehořů bylo více:

 Řehoř Osvětitel (257–334) – arménský biskup
 Řehoř Naziánský (Řehoř Bohoslovec, 329–389) – jeden ze tří tzv. kappadockých otců
 Řehoř z Nyssy (asi 335–394) – jeden ze tří tzv. kappadockých otců
 Řehoř z Tours (539–594) – tourský biskup a kronikář
 Řehoř I. Veliký (540–604) – papež, učitel církve
 Řehoř II. (?–731), papež
 Řehoř III. (?–741), papež
 Řehoř Dekapolita (asi 762–842) – byzantský mnich a odpůrce ikonoklasmu
 Řehoř z Nareku (944–1010) – arménský mnich, básník a učenec
 Řehoř VII. (?–1085), papež
 Řehoř Palama viz Gregorios Palamas (1297–1359), mnich východní církve
 Řehoř Barbarigo (1625–1697) – italský biskup, zakladatel škol a kardinál
 Řehoř Grassi (1833 –1900), katolický mnich umučený za Boxerské povstání